Mletačka kula u Splitu
 Mletačka kula u Malom Lošinju